Saddleback är ett berg i Storbritannien.   Det ligger i grevskapet Cumbria och riksdelen England, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden London. Toppen på Saddleback är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Saddleback är huvudsakligen kuperad. Den högsta punkten i närheten är Skiddaw,  meter över havet,  km väster om Saddleback. Runt Saddleback är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Penrith,  km öster om Saddleback. Trakten runt Saddleback består i huvudsak av gräsmarker. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Berg i England
Berg i Storbritannien 500 meter över havet eller högre